Алексе́й Вишняко́в (; 3 февраля 1984, Рига) — латвийский футболист, полузащитник и нападающий сборной Латвии.

Биография

Клубная карьера 

Воспитанник футбольного клуба «Сконто» (тренеры — Владимир Беляев и Янис Дрейманис). Будучи перспективным игроком, в 2001 году Алексей был привлечён в основную команду рижан главным тренером коллектива Александром Старковым. Закрепиться в составе команды Вишняков не сумел и, проведя в составе рижан всего две игры, Алексей перешёл в другой рижский клуб — «Ауда», выступающий в первой лиге латышского футбола. В составе «зелёно-чёрных» Вишняков провёл 20 встреч, забив один гол. После окончания сезона вернулся в «Сконто».

За шесть лет в клубе Алексей хорошо зарекомендовал себя в качестве игрока основного состава. Всего за рижан он провёл 141 встречу, в которых 32 раза поражал ворота противников. Вместе с командой Вишняков трижды становился чемпионом страны в 2001, 2003 и 2004 годах, а также обладателем Кубка Латвии в 2001 году.

13 февраля 2009 года Алексей заключил контракт с другим клубом высшей лиги Латвии — «Вентспилсом». В составе «жёлто-синих» Вишняков провёл два сезона. Всего за команду выступал в 43 встречах, забив 16 голов. Принимал участие в играх группового этапа лиги Европы УЕФА. Провёл пять встреч, а также стал победителем ежегодного розыгрыша турнира «Балтийская лига».

В январе 2011 года Алексей пополнил ряды клуба российской премьер-лиги «Спартак» из Нальчика. Соглашение с игроком было рассчитано на два с половиной года, но после прихода в клуб нового главного тренера Владимира Эштрекова Вишняков был отпущен из команды, так и не сыграв за неё ни одного матча.

Вскоре после ухода из Нальчика Вишняков заключил контракт с клубом высшей лиги Польши — «Краковия». Соглашение было рассчитано на два с половиной года. В высшей лиге Алексей провёл 37 встреч, забив четыре гола. Это не спасло «Краковию» от выбывания в первую лигу польского футбола. После окончания первенства контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон, и Вишняков покинул расположение клуба.

В июле 2012 года Вишняков был близок к подписанию контракта с клубом высшей лиги Латвии «Спартак» из Юрмалы, но трансфер не состоялся. В итоге, 11 августа, Алексей присоединился к клубу российской первой лиги «Балтика», заключив с клубом годовой контракт. Проведя в составе калининградцев 17 встреч, в которых он дважды отметился голами, Вишняков расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. После чего им было подписано краткосрочное соглашение с юрмалинским «Спартаком».

В августе 2013 года Вишняков заключил годичный контракт с клубом высшей лиги Польши «Видзев». Первый и единственный гол за команду забил 31 августа в игре чемпионата страны против «Ягеллонии». Алексей 23 раза появлялся на поле в футболке «Видзева» по ходу сезона.

9 августа 2014 Вишняков подписал контракт сроком на один год с молдавским клубом Зимбру.

Карьера в сборной 
В составе молодёжной сборной Латвии провёл двадцать встреч, забив четыре мяча.

В национальной сборной дебютировал по приглашению Юрия Андреева 1 декабря 2004 года в товарищеском матче против сборной Омана. Первый гол в составе сборной команды Алексей забил спустя два месяца в товарищеском матче против сборной Австрии. Помимо официальных встреч, Алексей также принял участие в игре против молодёжной сборной Германии, которая состоялась 28 февраля 2006 года и закончилась победой латышей со счётом 2:1. Этот матч не включён в реестр официальных игр ФИФА.

Личная жизнь 
Младший брат Алексея — Эдуард — также профессиональный футболист, нападающий.
Жена - Марина Вишнякова, в этом браке два сына- Алан Вишняков и Марко Вишняков.

Статистика выступлений

Клубная 

Источники: soccerway.com, footballFacts.ru, 90minut.pl

В сборной 

Итого: 78 матчей / 9 голов; 18 побед, 22 ничьих, 38 поражений.

Достижения 

 Командные
  «Сконто»
 Чемпион Высшей лиги Латвии (3): 2001, 2003, 2004.
 Обладатель серебряных медалей Высшей лиги Латвии (2): 2005, 2015.
 Обладатель Кубка Латвии: 2001.
 Обладатель серебряных медалей Балтийской лиги: 2008.

  «Вентспилс»
 Обладатель серебряных медалей Высшей лиги Латвии (2): 2009, 2010.
 Чемпион Балтийской лиги: 2009/2010.

  Сборная Латвии
 Обладатель Кубка Балтии (4): 2008, 2012, 2014, 2016.
 Финалист Кубка Балтии: 2005.

 Личные
 Лучший молодой футболист Латвии: 2004, 2005.

Примечания 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Ауда»
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Краковия»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Спартак» Юрмала
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Зимбру»
Игроки ФК РФШ
Игроки ФК «Рига» (2015)